Manaca se conoce como a varias especies de palmeras del género Euterpe spp., pero también se refiere a:

Botánica 
 la especie Euterpe precatoria;
 la especie Euterpe oleracea;
 la especie Euterpe broadwayi, aunque a las palmas de esta se les conozca como "manac" o "manicol" más comúnmente.

Toponimia

Manaca, corregimiento de la provincia de Chiriquí.